Miguel Pallardó (Alaquàs, 5 de setembro de 1986) é um futebolista profissional espanhol, médio-defensivo, milita no Levante UD.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol